Die Copenhagen Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Februar 2001 in Kopenhagen stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Es fand parallel zum Chevrolet Cup in Viña del Mar und den Open 13 in Marseille statt, welche genau wie die Copenhagen Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Andreas Vinciguerra, der als Setzlistenvierter dieses Jahr erneut das Endspiel erreichen konnte. Dort unterlag er dieses Mal dem topgesetzten Briten Tim Henman, der im gesamten Turnier nur einen Satz abgab und auch das Finale glatt in zwei Sätzen gewann. Vinciguerra erreichte bei dem Turnier das vierte und letzte Mal ein Finale, während Henman den ersten Titel der Saison sowie den siebten Titel der Karriere gewann.
Die Titelverteidiger im Doppel, Martin Damm und David Prinosil, nahmen dieses Jahr nicht am Turnier teil. Die Setzlistenersten Jiří Novák und David Rikl brauchten nur zwei Siege, um das Finale zu erreichen. Dort unterlagen sie aber deutlich den Simbabwern Wayne Black und Kevin Ullyett, die selbst gar keinen Satz im Turnierverlauf abgaben. In dieser Konstellation war es der zweite Titel für die beiden. Black war das sechste, Ullyett das elfte Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Kopenhagen